IGE ist eine Abkürzung für:
 Internationale Gesellschaft für Eisenbahnverkehr IGE GmbH & Co. KG in Hersbruck
 Immunglobulin E, einen Antikörper
 Idiopathisch Generalisierte Epilepsie, siehe Epilepsie#Idiopathisch
 Interessengemeinschaft Endurosport
 Innovations-Gesellschaft Eifel, Erfindervereinigung mit Sitz in Bad Münstereifel
 Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum
 Innergemeinschaftlicher Erwerb
 Instituto Galego de Estatística, das Statistische Institut Galiciens

Ige ist der Familienname von
 David Ige (* 1957), US-amerikanischer Politiker

Siehe auch:
 Igé

Abkürzung